Preisig ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Preisig (* 1948), Schweizer Erziehungswissenschaftler, Autor und Hochschullehrer
 Eugen Preisig (1888–1958), Schweizer Kantonrat und Regierungsrat
 Fritz Preisig (1903–1991), Schweizer Maler und Graphiker
 Johann Friedrich Preisig (1787–1837), Schweizer Unternehmer und Publizist
 Samuele Preisig (* 1984), Schweizer Fußballspieler
 Tobias Preisig (* 1981), Schweizer Musiker

Siehe auch:

 Breisig